

Війтівці — селище міського типу, Хмельницька область, Волочиський район
 Війтівці — село, Вінницька область, Липовецький район
 Війтівці — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Війтівці — проміжна залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

 Війтівці (Вітовці) — історична назва села Поділля Баришівського району Київської області
 Війтівці — історична назва села Супоївка Яготинського району Київської області

Війтівці () — село, Пряшівський край, округ Стропков